El Pont (Bron/Broen), sèrie de televisió escandinava coproduïda per Sveriges Television, Danmarks Radio i distribuïda per ZDF, estrenada als canals SVT1 i DR el 2011
 El Pont (Porrera), obra de Porrera (Priorat) 
 El Pont (Santa Pau), masia a uns dos km al sud-est del nucli de Santa Pau (la Garrotxa)